Opération Lustre est le nom porté par différentes opérations militaires :
 Opération Lustre, opération durant la Seconde Guerre mondiale déployant des troupes alliées de l'Égypte vers la Grèce en 1941
 Opération Lustre, opération domestique au Canada d'aide humanitaire et de soutien aux sinistrés à la suite d'inondations au Manitoba en 2011